Federico IX de Dinamarca (Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg; Palacio Sorgenfri, Copenhague 11 de marzo de 1899 - Copenhague, 14 de enero de 1972), fue rey de Dinamarca desde el 20 de abril de 1947 hasta su muerte. Nacido en la Casa de Glücksburg, Federico era el hijo mayor del rey Cristián X y la reina Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin. Se convirtió en príncipe heredero cuando su padre se convirtió en rey en 1912. De joven, se educó en la Real Academia Naval Danesa. En 1935 se casó con la princesa Ingrid de Suecia y tuvieron tres hijas, Margarita, Benedicta y Ana María. Durante la ocupación de Dinamarca por parte de la Alemania nazi, Federico actuó como regente en nombre de su padre desde 1942 hasta 1943. 

Federico se convirtió en rey a la muerte de su padre a principios de 1947. Durante el reinado de Federico IX, la sociedad danesa cambió rápidamente, el estado del bienestar se expandió y, como consecuencia del auge de la economía de la década de 1960, las mujeres ingresaron al mercado laboral. La modernización trajo nuevas demandas sobre la monarquía y el papel de Federico como monarca constitucional. Federico IX murió en 1972, y fue sucedido por su hija mayor, Margarita II. Su lema fue Med Gud for Danmark (Con Dios por Dinamarca).

Biografía

Nacimiento 

El príncipe Federico nació el 11 de marzo de 1899 en el palacio de Sorgenfri en Kongens Lyngby, en Selandia, durante el reinado de su bisabuelo, el rey Cristián IX. Su padre era el príncipe Cristián de Dinamarca (más tarde el rey Christian X), el hijo mayor del príncipe heredero Federico y la princesa Luisa de Suecia (más tarde los reyes Federico VIII y Luisa). Su madre era Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, hija de Federico Francisco III de Mecklemburgo-Schwerin y la gran duquesa Anastasia Mijailovna de Rusia.

Fue bautizado en el palacio de Sorgenfri el 9 de abril de 1899. El joven príncipe tuvo 21 padrinos, entre ellos su bisabuelo Cristián IX de Dinamarca, Nicolás II de Rusia, Jorge I de Grecia, Óscar II de Suecia y Noruega, su abuelo el príncipe heredero Federico de Dinamarca, el Príncipe de Gales (más tarde el Rey Eduardo VII del Reino Unido) y su tío Federico Francisco IV, Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin. 

Tuvo un único hermano, el príncipe Canuto, que nació un año después que él. La familia vivía en Copenhague en apartamentos en el palacio de Cristián VIII en Amalienborg en Copenhague, en el palacio de Sorgenfri, cerca de la capital, y tenían como residencia de verano el palacio de Marselisborg en Aarhus, en Jutlandia, que los padres de Federico habían recibido como regalo de bodas del pueblo de Dinamarca en 1898. En 1914, el rey también construyó la villa Klitgården, en Skagen, en el norte de Jutlandia.

Infancia y juventud 

Cristián IX murió el 29 de enero de 1906, y su abuelo el príncipe heredero Federico lo sucedió como Federico VIII. Su padre se convirtió así en el príncipe heredero y él pasó a ocupar el segundo lugar en la línea de sucesión al trono danés.

Solo seis años después, el 14 de mayo de 1912, el rey Federico VIII murió y el padre de Federico ascendió al trono como el rey Cristián X y el propio Federico se convirtió en príncipe heredero. El 1 de diciembre de 1918, cuando el Acta de Unión entre Dinamarca e Islandia reconoció a Islandia como un estado totalmente soberano en unión personal con Dinamarca a través de un monarca común, Federico también se convirtió en príncipe heredero de Islandia (donde su nombre era oficialmente como Friðrik). Sin embargo, como un referéndum nacional estableció la República de Islandia el 17 de junio de 1944, nunca llegó a convertirse en rey de Islandia.

Federico se educó en la Real Academia Naval Danesa (rompiendo con la tradición real danesa al elegir una carrera naval en lugar de una carrera militar) y la Universidad de Copenhague. Antes de convertirse en rey, había adquirido el grado de Contraalmirante teniendo varias misiones de importancia durante su servicio activo. Se hizo varios tatuajes durante su servicio naval.

Fue un consumado músico y pianista que dirigió regularmente conciertos con la Orquesta Sinfónica de Copenhague. Fue asimismo Caballero de la Orden de la Jarretera, la más alta distinción británica.

Matrimonio y descendencia

En la década de 1910, su madre, Alejandrina consideró a las dos hijas más jóvenes de su primo el zar Nicolás II de Rusia, las grandes duquesas María Nikolaevna y Anastasia Nikolaevna, como posibles esposas para Federico hasta la posterior ejecución de la familia Romanov en 1918. 

En 1922, estuvo comprometido en matrimonio con su prima segunda, la princesa Olga de Grecia, hija del príncipe Nicolás de Grecia, que era además su prima, pero el compromiso terminó por romperse.

En cambio, el 15 de marzo de 1935, unos días después de cumplir 36 años, se comprometió con la princesa Ingrid de Suecia (1910–2000), una hija del príncipe heredero Gustavo Adolfo (más tarde rey Gustavo VI Adolfo de Suecia) y su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught. Estaban relacionados de varias maneras. Como descendientes de Óscar I de Suecia y Leopoldo, Gran Duque de Baden, eran primos en tercer grado. En la línea familiar de Pablo I de Rusia, Federico era primo cuarto de la madre de Ingrid. Se casaron en la catedral de Estocolmo el 24 de mayo de 1935. Su boda fue uno de los eventos mediáticos más importantes del día en Suecia en 1935, y entre los invitados a la boda estuvieron el rey y la reina de los belgas y el príncipe y la princesa heredera de Noruega.

A su regreso a Dinamarca, la pareja recibió el palacio de Federico VIII en el palacio de Amalienborg, en Copenhague, como su residencia principal y el palacio de Grasten, al norte de Schleswig, como residencia de verano.

Sus hijas fueron:
 Margarita (1940- ). Reina de Dinamarca.
 Benedicta (1944- ). Princesa viuda de Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
 Ana María (1946- ). Reina consorte de Grecia, esposa de Constantino II.

Durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo una firme oposición a la ocupación de Dinamarca por el Tercer Reich, lo que lo hizo muy popular entre la población danesa. Solía pasear en bicicleta por Copenhague o llevar a su primogénita Margarita en su coche de paseo, ocasiones en las que era acompañado espontáneamente por la población, lo que fue considerado como un símbolo de unidad del pueblo danés en tiempos difíciles.

Reinado

Desde 1942 hasta 1943, Federico actuó como regente de su padre, quien quedó incapacitado temporalmente después de una caída de su caballo en octubre de 1942.

El 20 de abril de 1947, Cristián X murió y Federico lo sucedió en el trono. Fue proclamado rey desde el balcón del palacio de Christiansborg por el primer ministro Knud Kristensen.

El reinado de Federico IX se vio marcado por grandes cambios. Durante estos años, la sociedad danesa superó las restricciones de una sociedad agrícola y desarrolló el estado de bienestar. Como consecuencia de una economía en auge durante el decenio de 1960, un amplio sector de mujeres entraron en el mercado de trabajo. En otras palabras, Dinamarca se convirtió en un país moderno, lo que significó nuevas demandas a la monarquía.

Cambios en la ley de sucesión
Al no tener descendencia masculina, se esperaba que su hermano menor Knud heredaría el trono, conforme a la ley de sucesión de Dinamarca (la Ordenanza Real de 1853). Sin embargo, el 27 de marzo de 1953, se cambió el método de sucesión de la primogenitura de preferencia masculina, suprimiéndose la Ley Sálica, permitiéndose así su hija Margarita ocupara el trono como Margarita II de Dinamarca el 14 de enero de 1972.

Muerte

Poco después de que el rey pronunciara su Discurso de Año Nuevo a la Nación en el cambio de año de 1971/72, enfermó con síntomas parecidos a los de la gripe. Tras unos días de descanso, sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Copenhague el 3 de enero. Después de un breve período de aparente mejoría, la salud del rey dio un giro negativo el 11 de enero, y murió 3 días después, el 14 de enero, a las 7:50 p. m. rodeado de su familia inmediata y amigos más cercanos, habiendo estado inconsciente desde el día anterior. 

Después de su muerte, el féretro del rey fue trasladado a su residencia del palacio de Amalienborg, donde permaneció hasta el 18 de enero, cuando fue trasladado a la capilla del palacio de Christiansborg. Allí se celebró el duelo, una ceremonia prácticamente sin cambios desde que se introdujo en el entierro de Federico III en 1670, y la última ceremonia real donde se usa la Corona Danesa. Luego, el rey permaneció yacente durante seis días hasta su funeral, período durante el cual el público pudo presentar sus últimos respetos.

El funeral tuvo lugar el 24 de enero de 1972 y se dividió en dos partes. Primero se celebró una breve ceremonia en la capilla donde el rey había estado yacente, donde el obispo de Copenhague, Willy Westergaard Madsen, hizo una breve oración, seguida de un himno, antes de que los miembros de la Guardia Real Danesa sacaran el féretro de la capilla y lo colocaron en un armón para el traslado a través de Copenhague hasta la Estación Central de Copenhague. El armón fue tirado por 48 marineros y escoltado por guardias de honor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de Dinamarca, así como por guardias de honor de Francia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

En la estación central de Copenhague, el féretro fue colocado en un vagón especial para el viaje en tren a Roskilde. El tren funerario fue tirado por dos máquinas de vapor DSB clase E. Una vez en Roskilde, el féretro fue llevado por la ciudad por un grupo de marineros hasta la catedral de Roskilde, donde tuvo lugar la ceremonia final. Fue enterrado en el exterior de la catedral y no en el interior como sus predecesores, según su voluntad expresa.

Fue sucedido por su hija mayor, la reina Margarita II. La reina Ingrid sobrevivió a su esposo unos 28 años, murió el 7 de noviembre de 2000. Sus restos fueron enterrados junto a los de su esposo, en el mausoleo situado en el exterior de la catedral de Roskilde.

Ancestros

Enlaces externos 

Reyes de Dinamarca del siglo XX
Reyes de Dinamarca de la casa de Glücksburg
Kobmendenses
Orden al Mérito de la República Italiana
Miembros de la Orden de la Jarretera
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Fallecidos en Copenhague
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte